|-
|7001 Noether||1955 EH|| align=right|13,2|| align=right|2,381|| align=right|0,152|| align=right|7,02|| align=right|3,672||MBA||14. marec 1955||Brooklyn||Indiana University
|-
|7002 Bronshten||1971 OV|| align=right|14,8|| align=right|2,356|| align=right|0,335|| align=right|4,59|| align=right|3,616||MBA||26. julij 1971||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|7003 Zoyamironova||1976 SZ9|| align=right|12,9|| align=right|3,194|| align=right|0,207|| align=right|3,79|| align=right|5,708||MBA||25. september 1976||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(7004)||1979 OB9|| align=right|13,9|| align=right|2,324|| align=right|0,180|| align=right|5,02|| align=right|3,543||MBA||24. julij 1979||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(7005)||1981 ET25|| align=right|14,3|| align=right|2,420|| align=right|0,100|| align=right|6,17|| align=right|3,764||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(7006)||1981 ER31|| align=right|15,5|| align=right|2,439|| align=right|0,123|| align=right|4,70|| align=right|3,810||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(7007)||1981 EK34|| align=right|14,9|| align=right|2,402|| align=right|0,157|| align=right|00,73|| align=right|3,722||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|7008 Pavlov||1985 QH5|| align=right|13,6|| align=right|2,681|| align=right|0,238|| align=right|1,92|| align=right|4,390||MBA||23. avgust 1985||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|7009 Hume||1987 QU1|| align=right|15,0|| align=right|2,235|| align=right|0,177|| align=right|00,85|| align=right|3,341||MBA||21. avgust 1987||La Silla||E. W. Elst
|-
|7010 Locke||1987 QH3|| align=right|14,0|| align=right|2,285|| align=right|0,141|| align=right|6,32|| align=right|3,452||MBA||28. avgust 1987||La Silla||E. W. Elst
|-
|7011 Worley||1987 SK1|| align=right|14,1|| align=right|2,275|| align=right|0,155|| align=right|5,72|| align=right|3,431||MBA||21. september 1987||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|7012 Hobbes||1988 CH2|| align=right|13,5|| align=right|2,312|| align=right|0,133|| align=right|7,19|| align=right|3,516||MBA||11. februar 1988||La Silla||E. W. Elst
|-
|(7013)||1988 RS4|| align=right|13,2|| align=right|2,746|| align=right|0,072|| align=right|1,12|| align=right|4,549||MBA||1. september 1988||La Silla||H. Debehogne
|-
|7014 Nietzsche||1989 GT4|| align=right|14,0|| align=right|2,256|| align=right|0,183|| align=right|3,16|| align=right|3,387||MBA||3. april 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|7015 Schopenhauer||1990 QC8|| align=right|14,4|| align=right|2,325|| align=right|0,170|| align=right|5,48|| align=right|3,545||MBA||16. avgust 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|7016 Conandoyle||1991 YG|| align=right|13,8|| align=right|2,265|| align=right|0,175|| align=right|4,34|| align=right|3,408||MBA||30. december 1991||Oohira||T. Urata
|-
|7017 Uradowan||1992 CE2|| align=right|14,1|| align=right|2,429|| align=right|0,116|| align=right|7,35|| align=right|3,786||MBA||1. februar 1992||Geisei||T. Seki
|-
|(7018)||1992 DF|| align=right|13,8|| align=right|2,317|| align=right|0,112|| align=right|4,33|| align=right|3,526||MBA||25. februar 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(7019)||1992 EM1|| align=right|13,2|| align=right|2,366|| align=right|0,156|| align=right|11,41|| align=right|3,638||MBA||8. marec 1992||Dynic||A. Sugie
|-
|7020 Yourcenar||1992 GR2|| align=right|13,7|| align=right|2,428|| align=right|0,169|| align=right|2,47|| align=right|3,783||MBA||4. april 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(7021)||1992 JN1|| align=right|12,6|| align=right|2,592|| align=right|0,173|| align=right|13,52|| align=right|4,173||MBA||6. maj 1992||Dynic||A. Sugie
|-
|(7022)||1992 JN4|| align=right|13,2|| align=right|2,614|| align=right|0,072|| align=right|14,06|| align=right|4,226||MBA||2. maj 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(7023)||1992 KE|| align=right|13,0|| align=right|2,455|| align=right|0,137|| align=right|7,57|| align=right|3,847||MBA||25. maj 1992||Dynic||A. Sugie
|-
|(7024)||1992 PA4|| align=right|12,4|| align=right|3,109|| align=right|0,181|| align=right|00,32|| align=right|5,480||MBA||2. avgust 1992||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(7025)||1993 QA|| align=right|18,3|| align=right|1,476|| align=right|0,316|| align=right|12,61|| align=right|1,793||AMR||16. avgust 1993||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(7026)||1993 QB1|| align=right|14,4|| align=right|2,261|| align=right|0,176|| align=right|3,92|| align=right|3,400||MBA||19. avgust 1993||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|7027 Toshihanda||1993 XT|| align=right|11,0|| align=right|3,961|| align=right|0,195|| align=right|12,39|| align=right|7,884||HLD||11. december 1993||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|7028 Tachikawa||1993 XC1|| align=right|13,2|| align=right|2,876|| align=right|0,066|| align=right|3,12|| align=right|4,876||MBA||5. december 1993||Nyukasa||M. Hirasawa; S. Suzuki
|-
|(7029)||1993 XT2|| align=right|11,6|| align=right|3,242|| align=right|0,048|| align=right|10,62|| align=right|5,837||MBA||14. december 1993||Observatorij Palomar||PCAS
|-
|7030 Colombini||1993 YU|| align=right|13,9|| align=right|2,440|| align=right|0,238|| align=right|9,36|| align=right|3,812||MBA||18. december 1993||Stroncone||Stroncone
|-
|(7031)||1994 UU|| align=right|14,0|| align=right|2,283|| align=right|0,097|| align=right|5,49|| align=right|3,449||MBA||31. oktober 1994||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|7032 Hitchcock||1994 VC2|| align=right|13,3|| align=right|2,289|| align=right|0,093|| align=right|3,30|| align=right|3,462||MBA||3. november 1994||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(7033)||1994 WN2|| align=right|13,3|| align=right|2,242|| align=right|0,045|| align=right|6,93|| align=right|3,357||MBA||28. november 1994||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(7034)||1994 YT2|| align=right|13,9|| align=right|2,281|| align=right|0,062|| align=right|6,38|| align=right|3,445||MBA||25. december 1994||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|7035 Gomi||1995 BD3|| align=right|12,4|| align=right|3,176|| align=right|0,143|| align=right|00,63|| align=right|5,660||MBA||28. januar 1995||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(7036)||1995 BH3|| align=right|11,8|| align=right|3,101|| align=right|0,199|| align=right|8,94|| align=right|5,459||MBA||29. januar 1995||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|7037 Davidlean||1995 BK3|| align=right|11,2|| align=right|3,106|| align=right|0,104|| align=right|11,08|| align=right|5,474||MBA||29. januar 1995||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(7038)||1995 DJ2|| align=right|12,2|| align=right|3,191|| align=right|0,181|| align=right|00,54|| align=right|5,700||MBA||22. februar 1995||Chichibu||N. Sato; T. Urata
|-
|7039 Yamagata||1996 GO2|| align=right|14,2|| align=right|2,397|| align=right|0,146|| align=right|6,56|| align=right|3,709||MBA||14. april 1996||Nanyo||T. Okuni
|-
|7040 Harwood||2642 P-L|| align=right|14,4|| align=right|2,235|| align=right|0,131|| align=right|6,75|| align=right|3,340||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|7041 Nantucket||4081 P-L|| align=right|14,3|| align=right|2,237|| align=right|0,146|| align=right|7,07|| align=right|3,345||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|7042 Carver||1933 FE1|| align=right|14,0|| align=right|2,290|| align=right|0,220|| align=right|2,21|| align=right|3,464||MBA||24. marec 1933||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|7043 Godart||1934 RB|| align=right|12,8|| align=right|2,245|| align=right|0,186|| align=right|6,00|| align=right|3,364||MBA||2. september 1934||Uccle||E. Delporte
|-
|(7044)||1971 UK|| align=right|14,2|| align=right|2,371|| align=right|0,171|| align=right|5,35|| align=right|3,650||MBA||26. oktober 1971||Bergedorf||L. Kohoutek
|-
|(7045)||1974 FJ|| align=right|14,2|| align=right|2,396|| align=right|0,131|| align=right|4,83|| align=right|3,708||MBA||22. marec 1974||Cerro El Roble||C. Torres
|-
|7046 Reshetnev||1977 QG2|| align=right|11,6|| align=right|3,022|| align=right|0,093|| align=right|10,14|| align=right|5,252||MBA||20. avgust 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|7047 Lundstrom||1978 RZ9|| align=right|14,1|| align=right|2,372|| align=right|0,217|| align=right|23,11|| align=right|3,653||MBA||2. september 1978||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|(7048)||1981 EH34|| align=right|13,5|| align=right|2,908|| align=right|0,017|| align=right|1,75|| align=right|4,957||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(7049)||1981 UV21|| align=right|14,3|| align=right|2,242|| align=right|0,118|| align=right|2,79|| align=right|3,356||MBA||24. oktober 1981||Observatorij Palomar||S. J. Bus
|-
|(7050)||1982 FE3|| align=right|13,0|| align=right|2,798|| align=right|0,187|| align=right|7,80|| align=right|4,679||MBA||20. marec 1982||La Silla||H. Debehogne
|-
|7051 Sean||1985 JY|| align=right|12,4|| align=right|3,248|| align=right|0,103|| align=right|3,12|| align=right|5,853||MBA||13. maj 1985||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(7052)||1988 VQ2|| align=right|12,4|| align=right|2,716|| align=right|0,285|| align=right|17,56|| align=right|4,475||MBA||12. november 1988||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(7053)||1989 FA|| align=right|13,8|| align=right|2,267|| align=right|0,088|| align=right|3,71|| align=right|3,412||MBA||28. marec 1989||Dynic||A. Sugie
|-
|7054 Brehm||1989 GL8|| align=right|14,3|| align=right|2,251|| align=right|0,117|| align=right|6,95|| align=right|3,376||MBA||6. april 1989||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(7055)||1989 KB|| align=right|12,9|| align=right|2,350|| align=right|0,245|| align=right|23,07|| align=right|3,601||MBA||31. maj 1989||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|7056 Kierkegaard||1989 SE2|| align=right|12,8|| align=right|2,809|| align=right|0,052|| align=right|5,26|| align=right|4,707||MBA||26. september 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(7057)||1990 QL2|| align=right|13,2|| align=right|2,262|| align=right|0,131|| align=right|5,13|| align=right|3,402||MBA||22. avgust 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(7058)||1990 SN1|| align=right|13,7|| align=right|2,242|| align=right|0,144|| align=right|4,33|| align=right|3,357||MBA||16. september 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(7059)||1990 SK3|| align=right|14,9|| align=right|2,204|| align=right|0,171|| align=right|3,81|| align=right|3,272||MBA||18. september 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|7060 Al-ʻIjliya||1990 SF11|| align=right|13,5|| align=right|2,456|| align=right|0,027|| align=right|1,88|| align=right|3,847||MBA||16. september 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|7061 Pieri||1991 PE1|| align=right|12,6|| align=right|3,121|| align=right|0,257|| align=right|18,98|| align=right|5,514||MBA||15. avgust 1991||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|7062 Meslier||1991 PY5|| align=right|13,1|| align=right|3,089|| align=right|0,206|| align=right|17,24|| align=right|5,428||MBA||6. avgust 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(7063)||1991 UK|| align=right|14,0|| align=right|2,401|| align=right|0,136|| align=right|2,12|| align=right|3,719||MBA||18. oktober 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|7064 Montesquieu||1992 OC5|| align=right|12,7|| align=right|3,152|| align=right|0,141|| align=right|00,56|| align=right|5,596||MBA||26. julij 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(7065)||1992 PU2|| align=right|12,4|| align=right|2,778|| align=right|0,037|| align=right|7,54|| align=right|4,628||MBA||2. avgust 1992||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|7066 Nessus||1993 HA2|| align=right|9,6|| align=right|24,60|| align=right|0,521|| align=right|15,65|| align=right|122||CNT||26. april 1993||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|7067 Kiyose||1993 XE|| align=right|11,7|| align=right|3,001|| align=right|0,097|| align=right|11,65|| align=right|5,198||MBA||4. december 1993||Nyukasa||M. Hirasawa; S. Suzuki
|-
|7068 Minowa||1994 WD1|| align=right|13,1|| align=right|2,220|| align=right|0,088|| align=right|6,29|| align=right|3,308||MBA||26. november 1994||Yatsugatake||Y. Kushida; O. Muramatsu
|-
|(7069)||1994 YG2|| align=right|13,5|| align=right|2,471|| align=right|0,024|| align=right|5,39|| align=right|3,883||MBA||30. december 1994||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(7070)||1994 YO2|| align=right|13,1|| align=right|2,249|| align=right|0,147|| align=right|7,00|| align=right|3,371||MBA||25. december 1994||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(7071)||1995 BH4|| align=right|12,7|| align=right|3,169|| align=right|0,186|| align=right|11,33|| align=right|5,640||MBA||28. januar 1995||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|7072 Beijingdaxue||1996 CB8|| align=right|14,2|| align=right|2,416|| align=right|0,152|| align=right|00,10|| align=right|3,756||MBA||3. februar 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|7073 Rudbelia||1972 RU1|| align=right|14,7|| align=right|2,295|| align=right|0,177|| align=right|4,64|| align=right|3,475||MBA||11. september 1972||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|7074 Muckea||1977 RD3|| align=right|14,1|| align=right|2,210|| align=right|0,186|| align=right|3,88|| align=right|3,286||MBA||10. september 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|7075 Sadovnichij||1979 SN4|| align=right|12,8|| align=right|2,677|| align=right|0,176|| align=right|12,57|| align=right|4,378||MBA||24. september 1979||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(7076)||1980 UC|| align=right|12,9|| align=right|3,145|| align=right|0,219|| align=right|2,68|| align=right|5,576||MBA||30. oktober 1980||Kleť||Z. Vávrová
|-
|7077 Shermanschultz||1982 VZ|| align=right|12,7|| align=right|3,190|| align=right|0,182|| align=right|1,84|| align=right|5,698||MBA||15. november 1982||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|7078 Unojonsson||1985 UH3|| align=right|13,4|| align=right|2,434|| align=right|0,226|| align=right|3,08|| align=right|3,798||MBA||17. oktober 1985||Kvistaberg||C.-I. Lagerkvist
|-
|7079 Baghdad||1986 RR|| align=right|14,7|| align=right|2,286|| align=right|0,297|| align=right|3,88|| align=right|3,455||MBA||5. september 1986||Smolyan||E. W. Elst; V. Ivanova
|-
|(7080)||1986 RS1|| align=right|15,1|| align=right|2,273|| align=right|0,200|| align=right|5,99|| align=right|3,425||MBA||5. september 1986||Kleť||A. Mrkos
|-
|7081 Ludibunda||1987 QF7|| align=right|12,8|| align=right|2,744|| align=right|0,243|| align=right|6,70|| align=right|4,545||MBA||30. avgust 1987||Zimmerwald||P. Wild
|-
|7082 La Serena||1987 YL1|| align=right|12,1|| align=right|3,111|| align=right|0,146|| align=right|15,83|| align=right|5,487||MBA||17. december 1987||La Silla||E. W. Elst; G. Pizarro
|-
|7083 Kant||1989 CL3|| align=right|12,5|| align=right|2,805|| align=right|0,228|| align=right|6,83|| align=right|4,697||MBA||4. februar 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(7084)||1991 BR|| align=right|13,5|| align=right|2,560|| align=right|0,208|| align=right|7,47|| align=right|4,094||MBA||19. januar 1991||Dynic||A. Sugie
|-
|(7085)||1991 PE|| align=right|12,5|| align=right|3,079|| align=right|0,264|| align=right|2,75|| align=right|5,402||MBA||5. avgust 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|7086 Bopp||1991 TA1|| align=right|13,4|| align=right|1,909|| align=right|0,088|| align=right|25,62|| align=right|2,638||MBA||5. oktober 1991||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|7087 Lewotsky||1991 TG4|| align=right|13,1|| align=right|1,957|| align=right|0,102|| align=right|19,55|| align=right|2,737||MBA||13. oktober 1991||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|7088 Ishtar||1992 AA|| align=right|16,7|| align=right|1,982|| align=right|0,390|| align=right|8,30|| align=right|2,790||AMR||1. januar 1992||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(7089)||1992 FX1|| align=right|13,7|| align=right|2,315|| align=right|0,148|| align=right|7,55|| align=right|3,521||MBA||23. marec 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(7090)||1992 HY4|| align=right|13,7|| align=right|2,234|| align=right|0,137|| align=right|3,94|| align=right|3,339||MBA||23. april 1992||La Silla||H. Debehogne
|-
|(7091)||1992 JA|| align=right|12,9|| align=right|2,346|| align=right|0,202|| align=right|24,07|| align=right|3,592||MBA||1. maj 1992||Observatorij Palomar||K. J. Lawrence; E. F. Helin
|-
|7092 Cadmus||1992 LC|| align=right|15,4|| align=right|2,525|| align=right|0,703|| align=right|17,83|| align=right|4,012||APL||4. junij 1992||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(7093)||1992 OT|| align=right|13,6|| align=right|2,437|| align=right|0,208|| align=right|12,86|| align=right|3,804||MBA||26. julij 1992||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|7094 Godaisan||1992 RJ|| align=right|12,7|| align=right|2,781|| align=right|0,166|| align=right|9,53|| align=right|4,637||MBA||4. september 1992||Geisei||T. Seki
|-
|7095 Lamettrie||1992 SB22|| align=right|14,2|| align=right|3,049|| align=right|0,112|| align=right|3,00|| align=right|5,322||MBA||22. september 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|7096 Napier||1992 VM|| align=right|15,3|| align=right|2,774|| align=right|0,505|| align=right|11,23|| align=right|4,619||MBA||3. november 1992||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|7097 Yatsuka||1993 TF|| align=right|13,8|| align=right|2,380|| align=right|0,188|| align=right|1,77|| align=right|3,672||MBA||8. oktober 1993||Yatsuka||H. Abe; S. Miyasaka
|-
|7098 Reaumur||1993 TK39|| align=right|13,3|| align=right|2,641|| align=right|0,211|| align=right|5,74|| align=right|4,291||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|7099 Feuerbach||1996 HX25|| align=right|12,7|| align=right|3,153|| align=right|0,128|| align=right|2,24|| align=right|5,598||MBA||20. april 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|7100 Martin Luther||1360 T-2|| align=right|14,0|| align=right|2,870|| align=right|0,089|| align=right|1,27|| align=right|4,861||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|(7101)||1930 UX|| align=right|14,4|| align=right|2,301|| align=right|0,203|| align=right|4,74|| align=right|3,490||MBA||17. oktober 1930||Flagstaff||C. W. Tombaugh
|-
|(7102)||1936 NB|| align=right|12,3|| align=right|3,084|| align=right|0,254|| align=right|18,66|| align=right|5,415||MBA||12. julij 1936||Johannesburg||C. Jackson
|-
|(7103)||1953 GH|| align=right|13,1|| align=right|3,016|| align=right|0,083|| align=right|10,16|| align=right|5,238||MBA||7. april 1953||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|7104 Manyousyu||1977 DU|| align=right|13,5|| align=right|2,484|| align=right|0,078|| align=right|6,28|| align=right|3,914||MBA||18. februar 1977||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|7105 Yousyozan||1977 DB1|| align=right|14,7|| align=right|2,411|| align=right|0,173|| align=right|2,94|| align=right|3,742||MBA||18. februar 1977||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|7106 Kondakov||1978 PM3|| align=right|12,6|| align=right|2,800|| align=right|0,179|| align=right|9,92|| align=right|4,685||MBA||8. avgust 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|7107 Peiser||1980 PB1|| align=right|13,7|| align=right|2,301|| align=right|0,148|| align=right|9,17|| align=right|3,490||MBA||15. avgust 1980||Kleť||A. Mrkos
|-
|7108 Nefedov||1981 RM3|| align=right|13,0|| align=right|2,978|| align=right|0,184|| align=right|3,05|| align=right|5,137||MBA||2. september 1981||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|7109 Heine||1983 RT4|| align=right|13,3|| align=right|2,656|| align=right|0,151|| align=right|9,92|| align=right|4,328||MBA||1. september 1983||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|(7110)||1983 XH1|| align=right|12,5|| align=right|2,796|| align=right|0,208|| align=right|7,67|| align=right|4,674||MBA||7. december 1983||Bickley||Perth Observatory
|-
|(7111)||1985 QA1|| align=right|13,0|| align=right|2,406|| align=right|0,077|| align=right|7,56|| align=right|3,731||MBA||17. avgust 1985||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|7112 Ghislaine||1986 GV|| align=right|13,2|| align=right|2,762|| align=right|0,147|| align=right|16,42|| align=right|4,590||MBA||3. april 1986||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|7113 Ostapbender||1986 SD2|| align=right|11,6|| align=right|2,961|| align=right|0,048|| align=right|12,65|| align=right|5,096||MBA||29. september 1986||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|7114 Weinek||1986 WN7|| align=right|13,2|| align=right|3,146|| align=right|0,134|| align=right|5,18|| align=right|5,579||MBA||29. november 1986||Kleť||A. Mrkos
|-
|7115 Franciscuszeno||1986 WO7|| align=right|13,3|| align=right|3,168|| align=right|0,143|| align=right|4,29|| align=right|5,638||MBA||29. november 1986||Kleť||A. Mrkos
|-
|7116 Mentall||1986 XX|| align=right|13,5|| align=right|2,315|| align=right|0,053|| align=right|8,70|| align=right|3,521||MBA||2. december 1986||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|7117 Claudius||1988 CA1|| align=right|14,8|| align=right|2,181|| align=right|0,058|| align=right|4,89|| align=right|3,221||MBA||14. februar 1988||Tautenburg||F. Borngen
|-
|7118 Kuklov||1988 VD5|| align=right|12,8|| align=right|2,656|| align=right|0,129|| align=right|12,50|| align=right|4,328||MBA||4. november 1988||Kleť||A. Mrkos
|-
|7119 Hiera||1989 AV2|| align=right|9,8|| align=right|5,212|| align=right|0,102|| align=right|19,26|| align=right|11,90||JUT||11. januar 1989||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(7120)||1989 AD3|| align=right|13,4|| align=right|2,863|| align=right|0,055|| align=right|1,17|| align=right|4,843||MBA||4. januar 1989||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|7121 Busch||1989 AL7|| align=right|13,3|| align=right|2,892|| align=right|0,089|| align=right|2,55|| align=right|4,918||MBA||10. januar 1989||Tautenburg||F. Borngen
|-
|7122 Iwasaki||1989 EN2|| align=right|14,3|| align=right|2,185|| align=right|0,185|| align=right|1,63|| align=right|3,230||MBA||12. marec 1989||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(7123)||1989 TT1|| align=right|13,7|| align=right|2,405|| align=right|0,103|| align=right|5,12|| align=right|3,730||MBA||9. oktober 1989||Okutama||T. Hioki; N. Kawasato
|-
|7124 Glinos||1990 OJ4|| align=right|11,0|| align=right|3,143|| align=right|0,039|| align=right|17,92|| align=right|5,571||MBA||24. julij 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|7125 Eitarodate||1991 CN1|| align=right|14,3|| align=right|2,413|| align=right|0,116|| align=right|2,26|| align=right|3,748||MBA||7. februar 1991||Geisei||T. Seki
|-
|7126 Cureau||1991 GJ4|| align=right|13,5|| align=right|2,848|| align=right|0,069|| align=right|1,26|| align=right|4,805||MBA||8. april 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|7127 Stifter||1991 RD3|| align=right|13,7|| align=right|3,075|| align=right|0,233|| align=right|8,66|| align=right|5,392||MBA||9. september 1991||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|7128 Misawa||1991 SM1|| align=right|12,8|| align=right|3,130|| align=right|0,207|| align=right|2,73|| align=right|5,538||MBA||30. september 1991||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(7129)||1991 VE1|| align=right|12,9|| align=right|2,726|| align=right|0,140|| align=right|11,95|| align=right|4,499||MBA||4. november 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|7130 Klepper||1992 HR4|| align=right|14,3|| align=right|2,284|| align=right|0,155|| align=right|5,41|| align=right|3,451||MBA||30. april 1992||Tautenburg||F. Borngen
|-
|7131 Longtom||1992 YL|| align=right|11,4|| align=right|3,171|| align=right|0,179|| align=right|16,07|| align=right|5,646||MBA||23. december 1992||Yakiimo||A. Natori; T. Urata
|-
|7132 Casulli||1993 SE|| align=right|13,8|| align=right|2,309|| align=right|0,211|| align=right|5,51|| align=right|3,508||MBA||17. september 1993||Stroncone||Stroncone
|-
|7133 Kasahara||1993 TX1|| align=right|12,8|| align=right|2,398|| align=right|0,115|| align=right|14,69|| align=right|3,712||MBA||15. oktober 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|7134 Ikeuchisatoru||1993 UY|| align=right|12,8|| align=right|2,423|| align=right|0,178|| align=right|11,99|| align=right|3,770||MBA||24. oktober 1993||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(7135)||1993 VO|| align=right|13,6|| align=right|2,488|| align=right|0,219|| align=right|6,73|| align=right|3,924||MBA||5. november 1993||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(7136)||1993 VK2|| align=right|12,6|| align=right|2,593|| align=right|0,141|| align=right|15,52|| align=right|4,176||MBA||14. november 1993||Fujieda||H. Shiozawa; T. Urata
|-
|7137 Ageo||1994 AQ1|| align=right|12,8|| align=right|2,809|| align=right|0,067|| align=right|2,64|| align=right|4,708||MBA||4. januar 1994||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(7138)||1994 AK15|| align=right|13,1|| align=right|2,591|| align=right|0,137|| align=right|7,36|| align=right|4,170||MBA||15. januar 1994||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|7139 Tsubokawa||1994 CV2|| align=right|12,4|| align=right|3,000|| align=right|0,031|| align=right|9,80|| align=right|5,195||MBA||14. februar 1994||Ojima||T. Niijima; T. Urata
|-
|7140 Osaki||1994 EE1|| align=right|13,6|| align=right|2,267|| align=right|0,219|| align=right|4,60|| align=right|3,413||MBA||4. marec 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|7141 Bettarini||1994 EZ1|| align=right|12,9|| align=right|2,788|| align=right|0,091|| align=right|9,87|| align=right|4,655||MBA||12. marec 1994||Cima Ekar||A. Boattini; M. Tombelli
|-
|7142 Spinoza||1994 PC19|| align=right|12,6|| align=right|3,156|| align=right|0,114|| align=right|00,33|| align=right|5,607||MBA||12. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|7143 Haramura||1995 WU41|| align=right|11,8|| align=right|3,092|| align=right|0,159|| align=right|14,78|| align=right|5,437||MBA||17. november 1995||Kiyosato||S. Otomo
|-
|7144 Dossobuono||1996 KQ|| align=right|13,9|| align=right|2,416|| align=right|0,142|| align=right|6,27|| align=right|3,755||MBA||20. maj 1996||Dossobuono||L. Lai
|-
|7145 Linzexu||1996 LO|| align=right|12,3|| align=right|2,563|| align=right|0,179|| align=right|9,03|| align=right|4,102||MBA||7. junij 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|7146 Konradin||3034 P-L|| align=right|12,9|| align=right|3,014|| align=right|0,116|| align=right|9,42|| align=right|5,232||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|7147 Feijth||4015 P-L|| align=right|14,9|| align=right|2,425|| align=right|0,191|| align=right|1,82|| align=right|3,776||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|7148 Reinholdbien||1047 T-1|| align=right|13,0|| align=right|2,286|| align=right|0,054|| align=right|5,02|| align=right|3,456||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|7149 Bernie||3220 T-3|| align=right|13,5|| align=right|3,139|| align=right|0,133|| align=right|1,01|| align=right|5,559||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|(7150)||1929 TD1|| align=right|15,1|| align=right|2,420|| align=right|0,186|| align=right|3,37|| align=right|3,765||MBA||11. oktober 1929||Flagstaff||C. W. Tombaugh
|-
|(7151)||1971 SX3|| align=right|12,2|| align=right|2,608|| align=right|0,109|| align=right|12,61|| align=right|4,210||MBA||26. september 1971||Cerro El Roble||C. Torres
|-
|7152 Euneus||1973 SH1|| align=right|9,9|| align=right|5,165|| align=right|0,064|| align=right|3,72|| align=right|11,74||JUT||19. september 1973||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|7153 Vladzakharov||1975 XP3|| align=right|14,2|| align=right|2,352|| align=right|0,131|| align=right|2,92|| align=right|3,606||MBA||2. december 1975||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|(7154)||1979 MJ5|| align=right|15,1|| align=right|2,250|| align=right|0,071|| align=right|4,20|| align=right|3,375||MBA||25. junij 1979||Observatorij Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(7155)||1979 YN|| align=right|12,8|| align=right|3,013|| align=right|0,062|| align=right|11,40|| align=right|5,229||MBA||23. december 1979||La Silla||H. Debehogne; E. R. Netto
|-
|(7156)||1981 EC2|| align=right|13,1|| align=right|2,677|| align=right|0,145|| align=right|11,09|| align=right|4,378||MBA||4. marec 1981||La Silla||H. Debehogne; G. DeSanctis
|-
|(7157)||1981 EC8|| align=right|14,6|| align=right|2,200|| align=right|0,227|| align=right|4,14|| align=right|3,263||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|7158 IRTF||1981 ES8|| align=right|12,4|| align=right|3,014|| align=right|0,112|| align=right|9,66|| align=right|5,232||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|7159 Bobjoseph||1981 EN17|| align=right|13,8|| align=right|2,295|| align=right|0,173|| align=right|4,58|| align=right|3,475||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|7160 Tokunaga||1981 UQ29|| align=right|13,4|| align=right|2,468|| align=right|0,202|| align=right|1,26|| align=right|3,876||MBA||24. oktober 1981||Observatorij Palomar||S. J. Bus
|-
|7161 Golitsyn||1982 UY10|| align=right|14,5|| align=right|2,394|| align=right|0,201|| align=right|1,85|| align=right|3,704||MBA||25. oktober 1982||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|7162 Sidwell||1982 VB1|| align=right|14,2|| align=right|2,344|| align=right|0,139|| align=right|5,74|| align=right|3,589||MBA||15. november 1982||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(7163)||1984 DB|| align=right|14,8|| align=right|2,279|| align=right|0,189|| align=right|20,75|| align=right|3,439||MBA||24. februar 1984||Observatorij Palomar||E. F. Helin; R. S. Dunbar
|-
|7164 Babadzhanov||1984 ET|| align=right|13,5|| align=right|2,404|| align=right|0,162|| align=right|4,20|| align=right|3,726||MBA||6. marec 1984||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|7165 Pendleton||1985 RH|| align=right|13,0|| align=right|2,606|| align=right|0,154|| align=right|13,93|| align=right|4,205||MBA||14. september 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|7166 Kennedy||1985 TR|| align=right|14,1|| align=right|2,430|| align=right|0,134|| align=right|3,72|| align=right|3,788||MBA||15. oktober 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|7167 Laupheim||1985 TD3|| align=right|12,3|| align=right|3,139|| align=right|0,202|| align=right|23,44|| align=right|5,561||MBA||12. oktober 1985||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(7168)||1986 QE2|| align=right|14,9|| align=right|2,249|| align=right|0,142|| align=right|3,92|| align=right|3,373||MBA||28. avgust 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|7169 Linda||1986 TK1|| align=right|13,9|| align=right|2,250|| align=right|0,201|| align=right|4,82|| align=right|3,374||MBA||4. oktober 1986||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(7170)||1987 MK|| align=right|13,3|| align=right|2,698|| align=right|0,184|| align=right|12,51|| align=right|4,431||MBA||30. junij 1987||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|7171 Arthurkraus||1988 AT1|| align=right|14,0|| align=right|2,332|| align=right|0,144|| align=right|2,76|| align=right|3,560||MBA||13. januar 1988||Kleť||A. Mrkos
|-
|7172 Multatuli||1988 DE2|| align=right|13,6|| align=right|2,423|| align=right|0,145|| align=right|3,31|| align=right|3,771||MBA||17. februar 1988||La Silla||E. W. Elst
|-
|7173 Sepkoski||1988 PL1|| align=right|14,1|| align=right|1,957|| align=right|0,014|| align=right|19,59|| align=right|2,737||MBA||15. avgust 1988||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(7174)||1988 SQ|| align=right|11,6|| align=right|3,992|| align=right|0,184|| align=right|12,70|| align=right|7,975||HLD||18. september 1988||La Silla||H. Debehogne
|-
|(7175)||1988 TN2|| align=right|13,3|| align=right|2,543|| align=right|0,171|| align=right|16,04|| align=right|4,054||MBA||11. oktober 1988||Kleť||Z. Vávrová
|-
|7176 Kuniji||1989 XH|| align=right|12,4|| align=right|2,763|| align=right|0,139|| align=right|7,95|| align=right|4,593||MBA||1. december 1989||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(7177)||1990 TF|| align=right|12,7|| align=right|2,688|| align=right|0,194|| align=right|12,73|| align=right|4,407||MBA||9. oktober 1990||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|7178 Ikuookamoto||1990 VA3|| align=right|13,6|| align=right|2,261|| align=right|0,199|| align=right|1,90|| align=right|3,399||MBA||11. november 1990||Minami-Oda||T. Nomura; K. Kawanishi
|-
|7179 Gassendi||1991 GQ6|| align=right|12,7|| align=right|2,937|| align=right|0,127|| align=right|1,12|| align=right|5,033||MBA||8. april 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(7180)||1991 NG1|| align=right|12,7|| align=right|3,014|| align=right|0,109|| align=right|9,04|| align=right|5,232||MBA||12. julij 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(7181)||1991 PH12|| align=right|12,0|| align=right|3,096|| align=right|0,131|| align=right|11,63|| align=right|5,447||MBA||7. avgust 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(7182)||1991 RV1|| align=right|12,1|| align=right|3,147|| align=right|0,161|| align=right|14,27|| align=right|5,582||MBA||8. september 1991||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(7183)||1991 RE16|| align=right|12,2|| align=right|2,991|| align=right|0,043|| align=right|11,03|| align=right|5,173||MBA||15. september 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(7184)||1991 RB25|| align=right|13,1|| align=right|2,571|| align=right|0,085|| align=right|9,88|| align=right|4,121||MBA||11. september 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(7185)||1991 VN1|| align=right|13,2|| align=right|2,196|| align=right|0,097|| align=right|5,71|| align=right|3,253||MBA||4. november 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|7186 Tomioka||1991 YF|| align=right|12,9|| align=right|2,377|| align=right|0,140|| align=right|9,25|| align=right|3,664||MBA||26. december 1991||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|7187 Isobe||1992 BW|| align=right|13,4|| align=right|1,938|| align=right|0,087|| align=right|21,79|| align=right|2,697||MBA||30. januar 1992||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|7188 Yoshii||1992 SF1|| align=right|14,0|| align=right|2,193|| align=right|0,156|| align=right|3,96|| align=right|3,246||MBA||23. september 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|7189 Kuniko||1992 SX12|| align=right|13,8|| align=right|2,234|| align=right|0,154|| align=right|3,52|| align=right|3,337||MBA||28. september 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(7190)||1993 GB1|| align=right|14,8|| align=right|2,158|| align=right|0,147|| align=right|1,96|| align=right|3,169||MBA||15. april 1993||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(7191)||1993 MA1|| align=right|11,9|| align=right|2,741|| align=right|0,122|| align=right|9,30|| align=right|4,538||MBA||18. junij 1993||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|7192 Cieletespace||1993 RY1|| align=right|11,8|| align=right|3,172|| align=right|0,093|| align=right|10,82|| align=right|5,649||MBA||12. september 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|7193 Yamaoka||1993 SE2|| align=right|12,1|| align=right|3,136|| align=right|0,059|| align=right|10,20|| align=right|5,554||MBA||19. september 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(7194)||1993 SR3|| align=right|12,7|| align=right|2,579|| align=right|0,206|| align=right|15,54|| align=right|4,141||MBA||18. september 1993||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|7195 Danboice||1994 AJ|| align=right|13,9|| align=right|2,421|| align=right|0,234|| align=right|9,06|| align=right|3,766||MBA||2. januar 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|7196 Baroni||1994 BF|| align=right|13,7|| align=right|2,324|| align=right|0,192|| align=right|7,87|| align=right|3,543||MBA||16. januar 1994||Cima Ekar||A. Boattini; M. Tombelli
|-
|7197 Pieroangela||1994 BH|| align=right|13,4|| align=right|2,624|| align=right|0,232|| align=right|7,20|| align=right|4,251||MBA||16. januar 1994||Cima Ekar||A. Boattini; M. Tombelli
|-
|7198 Montelupo||1994 BJ|| align=right|12,6|| align=right|2,596|| align=right|0,189|| align=right|13,65|| align=right|4,181||MBA||16. januar 1994||Cima Ekar||A. Boattini; M. Tombelli
|-
|7199 Brianza||1994 FR|| align=right|13,4|| align=right|2,885|| align=right|0,078|| align=right|1,22|| align=right|4,900||MBA||28. marec 1994||Sormano||M. Cavagna; V. Giuliani
|-
|(7200)||1994 NO|| align=right|14,0|| align=right|3,163|| align=right|0,338|| align=right|20,63|| align=right|5,626||MBA||8. julij 1994||Catalina Station||T. B. Spahr
|-
|7201 Kuritariku||1994 UF1|| align=right|12,9|| align=right|2,354|| align=right|0,113|| align=right|7,70|| align=right|3,612||MBA||25. oktober 1994||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(7202)||1995 DX1|| align=right|12,8|| align=right|2,762|| align=right|0,238|| align=right|6,62|| align=right|4,589||MBA||19. februar 1995||Ojima||T. Niijima; T. Urata
|-
|7203 Sigeki||1995 DG2|| align=right|13,3|| align=right|2,439|| align=right|0,162|| align=right|2,57|| align=right|3,809||MBA||27. februar 1995||Kiyosato||S. Otomo
|-
|7204 Ondrejov||1995 GH|| align=right|14,0|| align=right|2,667|| align=right|0,123|| align=right|4,86|| align=right|4,355||MBA||3. april 1995||Ondřejov||P. Pravec
|-
|7205 Sadanori||1995 YE1|| align=right|12,5|| align=right|2,629|| align=right|0,123|| align=right|1,68|| align=right|4,262||MBA||21. december 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|7206 Shiki||1996 QT|| align=right|12,6|| align=right|3,027|| align=right|0,084|| align=right|10,87|| align=right|5,265||MBA||18. avgust 1996||Kuma Kogen||A. Nakamura
|-
|7207 Hammurabi||2133 P-L|| align=right|14,3|| align=right|2,577|| align=right|0,190|| align=right|14,12|| align=right|4,136||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|7208 Ashurbanipal||2645 P-L|| align=right|13,9|| align=right|2,168|| align=right|0,072|| align=right|2,20|| align=right|3,193||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|7209 Cyrus||3523 P-L|| align=right|12,8|| align=right|2,593|| align=right|0,048|| align=right|8,88|| align=right|4,174||MBA||17. oktober 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|7210 Darius||6555 P-L|| align=right|12,6|| align=right|2,835|| align=right|0,006|| align=right|3,01|| align=right|4,772||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|7211 Xerxes||1240 T-1|| align=right|13,3|| align=right|2,799|| align=right|0,164|| align=right|9,13|| align=right|4,683||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|7212 Artaxerxes||2155 T-2|| align=right|14,3|| align=right|2,303|| align=right|0,113|| align=right|4,07|| align=right|3,495||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|(7213)||1967 KB|| align=right|13,7|| align=right|2,549|| align=right|0,253|| align=right|3,04|| align=right|4,070||MBA||31. maj 1967||El Leoncito||Felix Aguilar Observatory
|-
|7214 Antielus||1973 SM1|| align=right|12,3|| align=right|5,142|| align=right|0,034|| align=right|13,49|| align=right|11,66||JUT||19. september 1973||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|7215 Gerhard||1977 FS|| align=right|11,8|| align=right|3,210|| align=right|0,014|| align=right|20,70|| align=right|5,750||MBA||16. marec 1977||La Silla||H.-E. Schuster
|-
|7216 Ishkov||1977 QQ2|| align=right|14,0|| align=right|2,157|| align=right|0,179|| align=right|2,02|| align=right|3,168||MBA||21. avgust 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|7217 Dacke||1979 QX3|| align=right|11,5|| align=right|3,205|| align=right|0,175|| align=right|10,18|| align=right|5,737||MBA||22. avgust 1979||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|(7218)||1979 SK|| align=right|15,0|| align=right|2,266|| align=right|0,200|| align=right|3,05|| align=right|3,410||MBA||19. september 1979||Kleť||J. Kveton
|-
|(7219)||1981 EZ47|| align=right|14,3|| align=right|2,628|| align=right|0,244|| align=right|2,10|| align=right|4,258||MBA||3. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|7220 Philnicholson||1981 QE|| align=right|14,2|| align=right|2,417|| align=right|0,218|| align=right|1,09|| align=right|3,758||MBA||30. avgust 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(7221)||1981 SJ|| align=right|15,0|| align=right|2,410|| align=right|0,220|| align=right|1,28|| align=right|3,740||MBA||22. september 1981||Kleť||Z. Vávrová
|-
|7222 Alekperov||1981 TJ3|| align=right|12,7|| align=right|3,203|| align=right|0,219|| align=right|2,88|| align=right|5,730||MBA||7. oktober 1981||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|7223 Dolgorukij||1982 TF2|| align=right|14,1|| align=right|2,351|| align=right|0,177|| align=right|1,56|| align=right|3,604||MBA||14. oktober 1982||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva; L. G. Karačkina
|-
|7224 Vesnina||1982 TK3|| align=right|12,8|| align=right|2,774|| align=right|0,135|| align=right|8,89|| align=right|4,619||MBA||15. oktober 1982||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|7225 Huntress||1983 BH|| align=right|13,3|| align=right|2,340|| align=right|0,206|| align=right|6,89|| align=right|3,580||MBA||22. januar 1983||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|7226 Kryl||1984 QJ|| align=right|12,7|| align=right|3,233|| align=right|0,167|| align=right|2,42|| align=right|5,813||MBA||21. avgust 1984||Kleť||A. Mrkos
|-
|(7227)||1984 SH6|| align=right|13,8|| align=right|2,487|| align=right|0,124|| align=right|3,58|| align=right|3,920||MBA||22. september 1984||La Silla||H. Debehogne
|-
|7228 MacGillivray||1985 GO|| align=right|14,0|| align=right|2,248|| align=right|0,104|| align=right|4,42|| align=right|3,371||MBA||15. april 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|7229 Tonimoore||1985 RV|| align=right|15,6|| align=right|2,415|| align=right|0,259|| align=right|9,94|| align=right|3,752||MBA||12. september 1985||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|7230 Lutz||1985 RZ1|| align=right|14,1|| align=right|2,375|| align=right|0,241|| align=right|3,16|| align=right|3,658||MBA||12. september 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|7231 Porco||1985 TQ1|| align=right|11,9|| align=right|3,173|| align=right|0,078|| align=right|9,45|| align=right|5,651||MBA||15. oktober 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|7232 Nabokov||1985 UQ|| align=right|14,6|| align=right|2,355|| align=right|0,186|| align=right|4,49|| align=right|3,613||MBA||20. oktober 1985||Kleť||A. Mrkos
|-
|(7233)||1986 EQ5|| align=right|11,8|| align=right|2,669|| align=right|0,129|| align=right|12,25|| align=right|4,360||MBA||7. marec 1986||La Silla||G. DeSanctis
|-
|(7234)||1986 QV3|| align=right|13,7|| align=right|2,253|| align=right|0,219|| align=right|5,17|| align=right|3,382||MBA||29. avgust 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|7235 Hitsuzan||1986 UY|| align=right|14,1|| align=right|2,242|| align=right|0,166|| align=right|4,97|| align=right|3,357||MBA||30. oktober 1986||Geisei||T. Seki
|-
|(7236)||1987 PA|| align=right|18,4|| align=right|2,728|| align=right|0,559|| align=right|16,32|| align=right|4,504||AMR||1. avgust 1987||Observatorij Palomar||J. Phinney
|-
|(7237)||1988 VH|| align=right|13,1|| align=right|2,579|| align=right|0,169|| align=right|12,29|| align=right|4,141||MBA||3. november 1988||Toyota||K. Suzuki; T. Furuta
|-
|7238 Kobori||1989 OA|| align=right|13,4|| align=right|2,319|| align=right|0,134|| align=right|4,35|| align=right|3,532||MBA||27. julij 1989||Kani||Y. Mizuno; T. Furuta
|-
|7239 Mobberley||1989 TE|| align=right|14,6|| align=right|2,315|| align=right|0,265|| align=right|3,60|| align=right|3,523||MBA||4. oktober 1989||Stakenbridge||B. G. W. Manning
|-
|(7240)||1989 YG|| align=right|13,9|| align=right|2,357|| align=right|0,159|| align=right|5,50|| align=right|3,617||MBA||19. december 1989||Kani||Y. Mizuno; T. Furuta
|-
|7241 Kuroda||1990 VF3|| align=right|13,6|| align=right|2,208|| align=right|0,136|| align=right|4,34|| align=right|3,280||MBA||11. november 1990||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|7242 Okyudo||1990 VG3|| align=right|14,6|| align=right|2,167|| align=right|0,150|| align=right|4,51|| align=right|3,189||MBA||11. november 1990||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(7243)||1990 VV3|| align=right|13,8|| align=right|2,231|| align=right|0,073|| align=right|1,95|| align=right|3,332||MBA||12. november 1990||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|7244 Villa-Lobos||1991 PQ1|| align=right|13,0|| align=right|2,874|| align=right|0,078|| align=right|2,61|| align=right|4,872||MBA||5. avgust 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(7245)||1991 RN10|| align=right|12,7|| align=right|2,767|| align=right|0,117|| align=right|5,71|| align=right|4,601||MBA||10. september 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(7246)||1991 RP25|| align=right|12,5|| align=right|3,084|| align=right|0,170|| align=right|12,05|| align=right|5,416||MBA||12. september 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(7247)||1991 TD1|| align=right|14,5|| align=right|1,918|| align=right|0,119|| align=right|22,93|| align=right|2,655||MBA||12. oktober 1991||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|7248 Alvsjo||1992 EV21|| align=right|14,9|| align=right|2,206|| align=right|0,177|| align=right|5,44|| align=right|3,275||MBA||1. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(7249)||1992 SN|| align=right|13,4|| align=right|2,655|| align=right|0,178|| align=right|5,55|| align=right|4,326||MBA||26. september 1992||Dynic||A. Sugie
|-
|7250 Kinoshita||1992 SG1|| align=right|13,5|| align=right|2,563|| align=right|0,175|| align=right|14,76|| align=right|4,103||MBA||23. september 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission 
© IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov